Cumbal peut désigner :
 Cumbal, une municipalité du département de Nariño, en Colombie;
 le Cumbal, un volcan de Colombie